Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) — (англ. integrated marketing communications - IMC) — маркетинговая стратегия компании, для реализации которой задействованы структуры, включая СМИ, благодаря которым компания контактирует со своей аудиторией.

Понятие ИМК используется в сфере маркетинга объединяет в себе все инструменты маркетинговых коммуникаций — от рекламы до упаковки, предназначенные для формирования обращений, направляемых целевой аудитории и служащих для продвижения продукции фирмы к потребителю. "Интегрированные маркетинговые коммуникации, с одной стороны, объединяют в себе все типы рыночных (маркетинговых) коммуникаций: рекламу, связи с общественностью, директ-маркетинг, сейлз промоушн, бренд-коммуникации и др. Кроме того, интегрируются и сами средства коммуникаций, что позволяет направлять целевым аудиториям согласованные, убедительные маркетинговые обращения, содействующие достижению целей компании. Понятие ИМК объединяет в себе также и все используемые инструменты маркетинговых коммуникаций -- инструменты создания корпоративного имиджа, формирования образа политика, системы обращений и составления слоганов, рекламы и упаковки и многое другое".

Обзор 

Интегрированные маркетинговые коммуникации — это простая концепция, которая гарантирует, что все формы коммуникации и сообщения были тщательно связаны друг с другом. На самом базовом уровне ИМК подразумевает интеграцию всех рекламных инструментов, работающих вместе.

Все средства коммуникации работают лучше, если они работают вместе, а не изолированно. Это усиливается, когда интеграция выходит за рамки основных коммуникационных инструментов. Существуют и другие уровни интеграции, такие как: горизонтальная, вертикальная, внутренняя, внешняя и интеграция данных.

Интегрированное использование инструментов маркетинговых коммуникаций 
"Существуют различные варианты интеграции инструментов маркетинговых коммуникаций:

 Создаются комплексные рекламные агентства, в состав которых входят менеджеры по работе с клиентами, исследовательские работники, специалисты по планированию рекламы, творческий персонал, разработчики плана использования средств рекламы, менеджеры по закупке эфирного времени и места в печатных изданиях, менеджеры службы прохождения заказов.
 Отделы сбыта планируют и реализуют специальные программы продаж, ориентированные как на различных потребителей, так и на торговые организации. То есть интегрируются механизмы воздействия на розничных и оптовых покупателей.
 Интегрируются усилия собственных отделов (служб) связей с общественностью и услуги специализированных сторонних организаций. Внешние и собственные специалисты по связям с общественностью консультируют топ-менеджеров, предоставляют заинтересованным службам информацию о состоянии дел в компании и готовят совместный отчет по проделанной работе.
 Способы осуществления директ-маркетинга позволяют интегрировать различные методы доставки клиентам маркетинговых обращений и выполнения полученных заказов, что позволяет прямому маркетингу занять достойное место в маркетинговой коммуникационной сети, адаптированной к интегрированной организационной стратегии, Система личных продаж, осуществляемых отделами сбыта, должна согласовываться с концепцией, вырабатываемой отделами маркетинга.
 Проводимые маркетинговые мероприятия должны вписываться в общую концепцию, разрабатываемую службами связей с общественностью, отделами маркетинга, сбыта, с привлечением независимых специалистов и консалтинговых фирм.
 Специалисты, занимающиеся решением проблем образного представления товара, торговой марки и самой компании (специалисты по упаковке, дизайну, имиджмейкеры и др.), должны вести свою работу под общим концептуальным началом, интегрирующим различные стили и подходы в решении общей задачи.

Все это позволяет сконцентрировать усилия по реализации интегрированного подхода, требующих партнерских отношений между различными группами участников маркетингового процесса, между подразделениями фирмы, а также с внешними организациями".

Определения 

Можно выделить следующие элементы определения IMC /Journal of Integrated Communications, 1997-2002/:

 имеет стратегический характер;
 осуществляет управление всеми аспектами коммуникации, синтез и интеграцию коммуникативных сред;
 cфокусирован на потребителе;
 осуществляет взаимодействие со всеми группами, важными для организации;
 направлен на улучшение и поддержание бренда, репутации;
 направлен на увеличение прибыли и добавленной стоимости;
 направлен на улучшение лояльности потребителей;
 направлен на достижение конкурентного преимущества, позиционирования компании, оформление миссии компании;
 ведет к интеграции и согласованию миссии и стратегии компании;
 направлен на удовлетворение потребителей, создание и поддержание отношений, обеспечивает отсутствие изолированности отделов коммуникации;
 основан на учете данных;
 участвует в ключевых бизнес процессах.

См. также 

 Маркетинговые коммуникации
 Маркетинг
 Брендинг
 Графический дизайн
 Продажи

Примечания 

1. ↑Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще?.Дата обращения 22 июня 2019.

2. ↑1.Интегрированные коммуникации: понятие, основные термины, история вопросаДата обращения 22 июня 2019.

3. ↑Integrated Marketing CommunicationsДата обращения 22 июня 2019.

Литература 

 Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации.М.: РИП-холдинг. 2004. - 244 с.
Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и медиапланирование. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко". 2012. - 488 с.
Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко". 2011. - 336 с.
Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко". 2011. - 324 с. 
Шарков Ф.И. Интегрированные PR-коммуникации. М.: РИП-холдинг. 2004. - 272 с.
Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации.М.: РИП-холдинг. 2004. - 270 с.
Marketing Messages: A Complete Guide to Integrated Marketing Communications/Leslie Gofton. Silver Lake Publishing, 2001.

Продвижение и маркетинговые коммуникации

Маркетинг